Rokle může být – kromě základního významu geomorfologického objektu rokle – také vlastní jméno jiného místa:

 Rokle (okres Chomutov), obec v okrese Chomutov
 Rokle (Brno) – lokalita na břehu Brněnské přehrady

Podobný název 
 Rokole